

Musica 
 Dragons – gruppo musicale rock inglese
 Dragons – singolo dei Caravan Palace del 2008

Fumetti 
 Dragons – serie a fumetti francese di Frédéric Contremarche e Joël Mouclier
 Dragons – serie a fumetti francese di Thierry Jigourel e Gwendal Lemercier

Altro 
 Dragons – squadra di rugby a 15 gallese
 Dragons – serie animata della Dreamworks
 Dragons – gioco da tavolo del 1996
 Dragons 3D – film del 2013 diretto da Marc Fafard

Pagine correlate 
Dragon
The Dragons